Karnak – sito archeologico egizio
 Karnak – comunità non incorporata statunitense del Dakota del Nord
 Karnak – villaggio statunitense dell'Illinois
 Karnak – gruppo musicale rock brasiliano
 KARNAC (Knowledge Aided Retrieval in Activity Context) – sistema anti-terrorismo statunitense
 Karnak – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Regina Karnak – personaggio della serie di videogiochi di Final Fantasy